Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2014 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-český pár Anastasija Pavljučenkovová a Lucie Šafářová, který ve čtvrtfinále vyřadila španělsko-kazašská dvojice Anabel Medinaová Garriguesová a Jaroslava Švedovová.

Soutěž vyhrál druhý pár světa Sara Erraniová a Roberta Vinciová z Itálie, když si ve finále poradil poměrem 6–4 a 6–3 se španělskou dvojicí Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová, startující na divokou kartu.

Semifinalistka Sie Su-wej se po turnaji posunula do čela žebříčku WTA ve čtyřhře (vydání z 12. května 2014), kde doplnila úřadující první hráčku klasifikace Šuaj Pchengovou. Stala se tak první tchajwanskou světovou jedničkou v historii a třetí Asiatkou na čele deblové klasifikace WTA.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=195

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Sie Su-wej   Pcheng Šuaj
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=[8]
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Garbiñe Muguruzaová   Carla Suárezová Navarrová
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=[10]

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=   Jaroslava Švedovová
| RD1-score3-1=67
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=[8]
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Sara Erraniová   Roberta Vinciová
| RD1-score4-1=79
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=[10]

| RD2-seed1=WC
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Sara Erraniová   Roberta Vinciová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= R Kops-Jones   A Spears
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=[8]

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S-w Sie   Š Pcheng
| RD4-score01-1='7
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=[8]
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2014